Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kent Kinnear e Christian Saceanu che hanno battuto in finale Joost Winnink e Tomáš Anzari 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (primo turno)
 Jan Apell /  Peter Nyborg (primo turno)

 Brent Haygarth /  Jon Ireland (primo turno)
 Paul Wekesa /  Fernon Wibier (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1992